Recife kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Recife (delstatshuvudstad), Pernambuco, 
 Recife (kommun), Pernambuco,

Sydafrika 

 Cape Recife, udde, Östra Kapprovinsen, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar